Varna steht für:

 Varna (Kaste), Einteilung in die vier Hauptgruppen des indischen Kastensystems
 Varna (Familienname), litauischer Familienname

Orte:
 Warna, Stadt in Bulgarien
 Varna (Illinois), Ort im Marshall County
 italienischer Name der Gemeinde Vahrn, Südtirol

Schiffe:
 Varna (Schiff, 1902), bulgarisches Frachtschiff
 Varna (Schiff, 1937), bulgarisches Frachtschiff
 Warna (Schiff, 1951), Passagierschiff